D'Urville puede hacer referencia a:

 Monte D'Urville, pico cubierto de hielo que se eleva a 1085 metros en las estribaciones norte de la meseta de Louis-Philippe en la Península Trinidad en Tierra de Graham, Antártida.
 Pared D'Urville, gran pared de granito cortada por un glaciar que se eleva a 720 metros y forma la pared norte del Glaciar David cerca de su término, en las Montañas del Príncipe Alberto de Tierra de Victoria, Antártida.
 Isla D'Urville (Nueva Zelanda) (Rangitoto ki te Tonga), isla en los Sonidos de Marlborough a lo largo de la costa norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Isla D'Urville (Antártida), isla más septentrional de las islas Joinville, situada al norte de la isla Joinville, de la que está separada por el canal Larsen, en la Antártida.
 Monumento D'Urville, cumbre cónica de 575 metros de altura, en el extremo suroeste de la isla Joinville, frente al extremo noreste de la Península Antártica.
 Río D'Urville, cauce fluvial en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Cabo D'Urville (Tanjung Narwaku), cabo en Indonesia, en la provincia de Papúa, en la parte oriental del país.
 Estación Dumont D'Urville, estación científica francesa en la Isla de los Petreles, archipiélago de Pointe-Géologie en Tierra Adelia, Antártida.
 Mar D'Urville, mar del Océano Austral, al norte de la costa de Tierra Adelia, Antártida Oriental.
 Península de D'Urville, península en Nueva Zelanda.
 Rocas D'Urville, rocas en Nueva Zelanda.
 Islas D'Urville (Atolón Losap), atolón de los Estados Federados de Micronesia.
 Isla Dumont D’Urville, isla en la Región de Magallanes, Chile.
 Canal Dumont D'Urville, fiordo ahogado en el margen continental de la Antártida Oriental.